Samsung T359 Smiley :) – model telefonu komórkowego stworzonego przez firmę Samsung. Telefon jest dostępny tylko w sieci T-Mobile. Model ten posiada klawiaturę w układzie QWERTY.

Funkcje 
 Aparat cyfrowy
 Odtwarzacz mp3
 Możliwość korzystania z komunikatorów internetowych, który uruchamia się specjalnym przyciskiem wbudowanym do telefonu .

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl
 Zdjęcie przedstawiające model telefonu

Przypisy 

T359 Smiley :)
Telefony komórkowe z 2010 roku